De Grand Prix-wegrace van Italië 2008 was de zesde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2008. De race werd verreden op 1 juni 2008 op het Circuit Mugello nabij Barberino di Mugello, Italië.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2008
Italië